Берлингејм има више значења:
 Берлингејм (Калифорнија)
 Берлингејм (Канзас)